Ledizione 1947-48 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Csepeli Munkás TK, che conquistò il suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Ferenc Puskás del Kispesti AC con 50 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
 Csepeli Munkás TK campione d'Ungheria 1947-48.
 Elektromos FC, EMTK, Szolnoki MÁV, Debreceni VSC e MOGÜRT retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
Campionato ungherese di calcio